Papa's Letter – film del 1907 prodotto dalla Walturdaw
 Papa's Letter – film del 1911 diretto da Arthur Mackley
 Papa's Letter – film del 1914 diretto da Donald Cornwallis